Food sau Foods poate fi:

 European Food, companie din industria alimentară din România
 US Food Network, companie din industria alimentară din România
 Dole Food Company, cel mai mare producător și distribuitor de fructe proaspete la nivel mondial,
 Zwanenberg Food Group, companie olandeză, lider pe piața europeană a conservelor de carne
 Food and Drug Administration, agenție din domeniul medical în Statele Unite

Foods 

 Star Foods, companie producătoare de chipsuri din România
 Contec Foods, companie producătoare de conserve de legume și fructe din România
 Caroli Foods, companie producătoare de mezeluri din România
 Kraft Foods, companie americană din industria alimentară
 Smithfield Foods, companie americană din industria agricolă și alimentară
 Associated British Foods, companie multinațională din industria alimentară
 Whole Foods Market, companie americană care comercializează alimente naturale
 Orkla Foods, companie diversificată din Norvegia
 Friesland Foods, companie producătoare de produse lactate din Olanda